FTQ, sigle composé des trois lettres F, T et Q, peut faire référence à :
 Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec ;
 First Time Quality, un indicateur qualité.